Il singolare del Fischer Grand Prix 1979 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Stan Smith era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–4, 6–0, 6–2  Wojciech Fibak.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Fischer Grand Prix 1979